Кахибский сельсовет — административно-территориальная единица и муниципальное образование со статусом сельского поселения в Шамильском районе Дагестана Российской Федерации.
Административный центр — село Кахиб.

Население

Состав

Примечания 

Муниципальные образования Шамильского района
Сельские поселения Дагестана